Zuliani ist der Nachname folgender Personen:

 Mauro Zuliani (* 1959), italienischer Leichtathlet
 Mirco Zuliani, italienischer General